

Ольшевиці — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ольшевиці — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшевиці — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства